Il Campionato Riserve 1941-1942 fu la ventunesima edizione del campionato italiano di calcio delle riserve.

Fu strutturata su tre gironi, con le vincenti a contendersi il titolo in un girone finale. Le squadre erano classificate dal D.D.S. con il quoziente reti.

Girone A 

Legenda:
      Ammesso alle finali.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B 

Legenda:
      Ammesso alle finali.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Il Novara si ritirò nel girone di ritorno, considerati validi per le altre i risultati del girone di andata.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C 

Legenda:
      Ammesso alle finali.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Lazio qualificata dopo vittoria nello spareggio con il Napoli.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone finale

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia Riserve.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 
3 maggio: Roma-Bologna 2-0 (disputata il 2 maggio).
10 maggio: Bologna-Torino 0-1 (disputata il 4 giugno).
17 maggio: Torino-Roma 2-2 (disputata il 21 giugno).
24 maggio: Bologna-Roma 2-0 (disputata il 14 giugno).
31 maggio: Roma-Torino 0-0 (disputata il 28 giugno).
7 giugno: Torino-Bologna 3-0.

Note

Collegamenti esterni 
Il Littoriale del 24 ottobre 1941 (calendario del campionato riserve).
 Il Littoriale del 24 aprile 1942 (classifiche dei gironi eliminatori e calendario del girone finale).
 Il Littoriale del 10 luglio 1942 (classifica del girone finale).

Calcio nel 1941
Calcio nel 1942
Competizioni calcistiche italiane scomparse